Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1987 vond plaats in Groningen van 15 t/m 24 april 1987. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 19 april. Karen van Lith werd voor de tweede maal kampioen. Zij behaalde in het toernooi 15 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 3 punten voor nummer 2 Leun Otten.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1987
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Groningen (stad)